(303) Жозефина () — астероид главного пояса, который был открыт 12 февраля 1891 года итальянским астрономом Элией Миллосевичем в обсерватории Римского колледжа и назван в честь, как писала сама первооткрывательница в своих мемуарах, «дорогого для меня человека».

См. также 
 Список астероидов (301—400)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 40 до 100 км